Gaius Aurelius Cotta ist der Name folgender Personen:

* Gaius Aurelius Cotta (Konsul 252 v. Chr.) († nach 231 v. Chr.), römischer Politiker, Konsul 252 v. Chr. und 248 v. Chr.
 Gaius Aurelius Cotta (Konsul 200 v. Chr.), römischer Politiker
 Gaius Aurelius Cotta (Konsul 75 v. Chr.) (um 124 v. Chr.–74/73 v. Chr.), römischer Politiker